Чемпіонат Швейцарії з хокею 1917 — 7-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном вдруге став ХК «Берн».

Схід 

До фіналу кваліфікувався ХК «Берн».

Захід

Група 1

Група 2

Кваліфікація Захід

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія